Darren Van Impe (né le 18 mai 1973 à Saskatoon dans la province de Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évoluait au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 

|-
| 1989-1990 || Raiders de Prince Albert ||LHOu ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1990-1991 || Raiders de Prince Albert ||LHOu ||70 ||15 ||45 ||60 ||57 ||3 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
| 1991-1992 || Raiders de Prince Albert ||LHOu ||69 ||9 ||37 ||46 ||129 ||8 ||1 ||5 ||6 ||10
|-
| 1992-1993 || Rebels de Red Deer ||LHOu ||54 ||23 ||47 ||70 ||118 ||4 ||2 ||5 ||7 ||16
|-
| 1993-1994 || Rebels de Red Deer ||LHOu ||58 ||20 ||64 ||84 ||125 ||4 ||2 ||4 ||6 ||6
|-
| 1994-1995 || Gulls de San Diego ||LIH ||76 ||6 ||17 ||23 ||74 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 1994-1995 || Mighty Ducks d'Anaheim ||LNH ||1 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1995-1996 || Bandits de Baltimore ||LAH ||63 ||11 ||47 ||58 ||79 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1995-1996 || Mighty Ducks d'Anaheim ||LNH ||16 ||1 ||2 ||3 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1996-1997 || Mighty Ducks d'Anaheim ||LNH ||74 ||4 ||19 ||23 ||90 ||9 ||0 ||2 ||2 ||16
|-
| 1997-1998 || Mighty Ducks d'Anaheim ||LNH ||19 ||1 ||3 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1997-1998 || Bruins de Boston ||LNH ||50 ||2 ||8 ||10 ||36 ||6 ||2 ||1 ||3 ||0
|-
| 1998-1999 || Bruins de Boston ||LNH ||60 ||5 ||15 ||20 ||66 ||11 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
| 1999-2000 || Bruins de Boston ||LNH ||79 ||5 ||23 ||28 ||73 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2000-2001 || Bruins de Boston ||LNH ||31 ||3 ||10 ||13 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2001-2002 || Rangers de New York ||LNH ||17 ||1 ||0 ||1 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2001-2002 || Panthers de la Floride ||LNH ||36 ||1 ||6 ||7 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2001-2002 || Islanders de New York ||LNH ||14 ||1 ||2 ||3 ||16 ||7 ||0 ||4 ||4 ||8
|-
| 2002-2003 || Crunch de Syracuse ||LAH ||6 ||1 ||4 ||5 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2002-2003 || Blue Jackets de Columbus ||LNH ||14 ||1 ||1 ||2 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2003-2004 ||Hamburg Freezers ||DEL ||51 ||9 ||22 ||31 ||115 ||10 ||3 ||5 ||8 ||35
|-
| 2004-2005 ||Hamburg Freezers ||DEL ||49 ||7 ||29 ||36 ||82 ||5 ||1 ||1 ||2 ||8
|-
| 2005-2006 ||Hamburg Freezers ||DEL ||39 ||7 ||22 ||29 ||117 ||6 ||0 ||3 ||3 ||14
|-
| 2006-2007 ||DEG Metro Stars ||DEL ||45 ||8 ||18 ||26 ||94 ||9 ||2 ||5 ||7 ||24
|-
| 2007-2008 ||DEG Metro Stars ||DEL ||42 ||5 ||16 ||21 ||78 ||12 ||0 ||7 ||7 ||12

| 411 || 25 || 90 || 115 || 397 || 33 || 3 || 9 || 12 || 28

Trophées et honneurs personnels 
1992-1993 : nommé dans la première équipe d'étoiles de l'association Est de la LHOu.
1993-1994 : nommé dans la première équipe d'étoiles de l'association Est de la LHOu.
2004-2005 : participe au Match des étoiles de la DEL.

Références 

Naissance en mai 1973
Naissance à Saskatoon
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur des Raiders de Prince Albert
Joueur des Rebels de Red Deer
Joueur des Gulls de San Diego (LIH)
Joueur des Bandits de Baltimore
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur du Düsseldorfer EG